Gioca nel ruolo di palleggiatore nei KB Insurance Stars.

Carriera
La carriera di Hwang Taek-ui inizia nei tornei scolastici sudcoreani, prima di giocare per la Sungkyunkwan University. Nella stagione 2016-17 fa il suo esordio da professionista in V-League, selezionato come prima scelta del primo turno del draft dai KB Insurance Stars, venendo premiato come miglior esordiente del torneo a fine stagione.

Palmarès

Premi individuali
2017 - V-League: Miglior esordiente

Note

Collegamenti esterni